Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Thurston (Thurston County) :
Comté de Thurston, situé dans l'État du Nebraska ;
Comté de Thurston, situé dans l'État de Washington.